Pierre Cordier peut désigner :

 Pierre Cordier (1933-), artiste belge ;
 Pierre Cordier (1972-), homme politique français.